Судици има више значења:

 Судици (Пошта Калнау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Судици (Герасени), насеље у округу Бузау у Румунији
 Судици (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Општина Судици (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији